Channeling steht für:
 Gitterführungseffekt, Phänomen der Ionenstrahlphysik
 Empfang von Botschaften übernatürlicher Wesen; siehe Medium (Person)
 Absenkung einer Kfz-Karosserie; siehe Fahrzeugtuning
 Zusammenfassung mehrerer Netzwerk-Interfaces; siehe Link Aggregation